Franciaország
Moulines, település Calvados megyében
Moulines, település Manche megyében